Glossotherium (littéralement « Bête langue ») est un genre éteint de paresseux terrestres.

Description 
Glossotherium mesurait environ  du museau à bout de sa queue. C’était un animal lourd qui pesait 1 tonne et demi, mais qui pouvait potentiellement adopter une position bipède.
Les fossiles de Glossotherium ont été retrouvés en Amérique du Sud. Il est assez proche du genre Paramylodon d’Amérique du Nord dont les spécimens sont souvent confondus et assignés à Glossotherium. Les premiers spécimens de Glossotherium datent du Pléistocène et sont rattachés à l'espèce G. robustum.

En raison de sa taille et de sa force, Glossotherium ne devait pas avoir beaucoup d'ennemis naturels sauf les tigres à dents de sabre comme Smilodon. On pense qu’il s’est éteint durant le Pléistocène (- 1,8 million d’années à – 11 700 ans). On ne connaît pas les raisons de son extinction.

Liste des espèces 
 Glossotherium robustum Owen, 1840
 Glossotherium chapadmalense (Kraglievich, 1925)

Référence 
  Owen R. , « Fossil Mammalia », The Zoology of the voyage of H.H.M.S. Beagle, 1, 13, 1840, .

Liens externes 

 

Mylodontidae
Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Mammifère du Pléistocène
Taxon fossile décrit en 1840